Kålvivlar, Ceutorhynchus är ett släkte skalbaggar inom familjen vivlar. De är små, 2–3 millimeter långa har kort, klumpig kropp och tämligen långt, oftast böjt snyte.

Av de många arterna är de flesta svåra skadedjur på Korsblommiga växter som rovviveln (Ceutorhynchus rapae), som är blågrå till färgen och lever inuti bladskaften och stjälkarna på unga kålplantor, och kålgallviveln (Ceutorhynchus assimilis), som är svart och i synnerhet på undersidan tätt beklädd med vitgula fjäll och vars larv ger upphov till runda gallknölar på rötterna, främst kring rothalsen på kål, rovor, och andra korsblommiga växter.

Dottertaxa till Ceutorhynchus, i alfabetisk ordning

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Vivlar
Ceutorhynchus